Państwowe wyższe szkoły teatralne w Polsce – polskie uczelnie artystyczne kształcące aktorów i reżyserów.

W Polsce istnieją następujące szkoły teatralne:
 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza (dawna Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) w Warszawie
 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (do 30.09.2017 pod nazwą: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie) 
 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Bibliografia